Кобылины — русские дворянские роды. Род внесён в Бархатную книгу.

В Общий Гербовник внесены две фамилии Кобылиных:

 Потомство Гланда Камбилы, выехавшего к великому князю Александру Невскому (VI, 10). Сухово-Кобылины того же происхождения (II, 26).
 Потомки Константина Кобылина - Андрей и Степан, за которыми (1516) писаны поместья (IX, 12).

Один из родов Кобылиных, которому бездоказательно приписывается происхождение от боярина Андрея Кобылы, восходит к середине XVII века и был внесён в VI часть родословной книги Тверской и Новгородской губерний Российской империи.

Во 2-ом казанском походе Ивана Грозного в феврале 1550 года погиб Андрей Константинович Кобылин, а в 1552 году погибли Макар Константинович и Роман Семёнович  Кобылины и их имена вписаны в синодик Успенского Кремлёвского собора в г. Москва для вечного поминовения. В 1590 году под Ругодивом погибли Яков и Фёдор Васильевичи Кобылины.

В 1557 году царь Иван Васильевич пожаловал Василия Константиновича Сухово-Кобылина в отчине во Пскове городом Кобылье Городище, ему же в 1561 году пожаловал город Гдов.

В 1573 году царскими опричниками числятся: Кобылин Мокшеев Глеб Иванович, Богдан и Степан.

Другие два рода Кобылиных восходят — один к началу, а другой к концу XVII века и были внесены в VI часть родословной книги Московской (Гербовник, IX, 12) и Костромской губерний России.

В родословной книге из собрания князя М.А. Оболенского записано: Род Кобылиных, а от них пошли Лодыгины, Синие, Коновницыны, Обрасцовы, Кокоревы, Колычевы, Стербеевы, Хлуденёвы, Дюдковы, Немятые, Шереметьевы, Неплюевы, Боборыкины, Голтяевы, Беззупцовы, Кошкины, Захарьичи, Ляцкие, Юрьевы, Романовы, Зубатые, Епанчины, Яковлевы.

Описание гербов

Герб. Часть VI. № 10. 
Герб рода Кобылиных: на гербе рода Кобылиных изображён щит разделенный перпендикулярно надвое. В правой половине в серебряном поле поставлено дерево. В левой половине в красном поле изображены: два серебряные креста один над другим и над ними Королевская золотая корона.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: вороная лошадь в правую сторону обращённая. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Герб рода Кобылиных внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 10.

Герб. Часть IX. № 12. 
Герб потомства Константина Кобылина: щит поделен горизонтально на две половины и верхняя половина разделена вертикально на две части. В верхней половине, в правой части, в голубом поле, изображена согнутая в латах рука с поднятым мечом, а в левой части, в красном поле, серебряная крепость. В нижней половине, в серебряном поле, изображена  скачущая влево, вороная лошадь. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт: красный и голубой, подложенный серебром.

Известные представители 

 Кобылин Василий Константинович - воевода в Корелу (1577).
 Кобылин Фёдор Васильевич - наместник в Яме Запольском (1578).
 Кобылин Иван Васильевич - воевода в Ряской (1587).
Кобылин Семён Фёдорович - московский дворянин (1668-1677).

Литература

Примечания 

Боярские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены лошади